Molekulska formula -{C11H12N4O3S}- se može odnositi na:

 Sulfalen
 Sulfametoksipiridazin
 Sulfametoksidiazin